Саргемин (, ) — многозначный термин; топоним.

 Саргемин — город и коммуна во Франции, в департаменте Мозель, неподалёку от границы с Германией.
 Саргемин — округ () на северо-востоке Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент — Мозель.
 Саргемин — кантон во Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Саргемин.